

Веллі-Сентер — місто, штат Канзас
 Веллі-Сентер — переписна місцевість, штат Каліфорнія